Poetry Society peut désigner :
 Poetry Society, une organisation bénévole des poètes en Inde, dont le siège est à New Delhi ;
 Poetry Society of America, fondée en 1910, la plus ancienne société littéraire américaine dédiée à la poésie.